

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 10 podstawowych
 Ustronie - część miasta Kłodzko
 Ustronie - część miasta Radom
 Ustronie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Lubin 
 Ustronie – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Ustronie – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Ustronie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubanie 
 Ustronie - część wsi Turów w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Ustronie - część wsi Zalesie w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Zadzim
 Ustronie – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz 
 Ustronie - część wsi Sokół w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Ustronie - część wsi Boksze-Osada w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Puńsk
 Ustronie – osada w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Ustronie - osada wsi Warzyn Drugi w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Nagłowice
 Ustronie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie
 Ustronie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski
 Ustronie – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Łęka Opatowska
 Ustronie – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Osieczna
 Ustronie - część wsi Karpicko w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
także:
 Ustronie - dawna wieś, od 1965 część miasta Łódź

Miejscowość na Białorusi 
 Ustronie – historyczna nazwa wsi i folwarku Ustroń w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim, w sielsowiecie oktiabrskim

Inne 
 Ustronie – jezioro w północnej części Szczecina w Puszczy Wkrzańskiej

Zobacz też 
 Ustronie Morskie
 Osiedle Ustronie
 Ustroń
 Tarnowskie Młyny